Sanni – cantante finlandese
Sanni (album) – album musicale
 Olayinka Sanni – cestista statunitense